Joaquin (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
 Joaquin (orkaan), een orkaan die woedde in 2015

Personen:
 Nick Joaquin, Filipijns auteur
 Joaquín Sánchez, Spaans voetballer met de voetbalnaam Joaquín

Zie ook 
 Joachim (doorverwijspagina)
 San Joaquin (doorverwijspagina)